Niemcy:
 Ohlendorf – dzielnica miasta Salzgitter
 Ohlendorf – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Otto Ohlendorf – hitlerowski zbrodniarz wojenny

Zobacz też:
 Ollendorf